Nele Trebs (1999) – attrice tedesca
 Theo Trebs (1994) – attrice tedesca